

Вайт-Сіті — місто, штат Канзас
 Вайт-Сіті — селище, штат Іллінойс
 Вайт-Сіті — переписна місцевість в окрузі Сент-Люсі, штат Флорида
 Вайт-Сіті — переписна місцевість, штат Орегон
 Вайт-Сіті — переписна місцевість, штат Юта

Велика Британія 
  — станція Лондонського метрополітену ліній Кільцева та Гаммерсміт-енд-Сіті